Hara steht für:
 Hara (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hara (Lääne-Nigula), estnisches Dorf in der Landgemeinde Lääne-Nigula
 Hara (Insel), estnische Insel
 Hara (Gattung), Fischgattung der Erethistidae
 Hara (tanden), japanische Bezeichnung für eine bestimmte Körperregion
 Burgruine Hara, ehemaliges Schloss in Japan; siehe Kirchen und christliche Stätten in Nagasaki#Liste (Stand 2018)
 Hara, Beiname des hinduistischen Gottes Shiva

Ha-Ra steht für:
 Ha-Ra, Markenname für Mikrofasertücher abgeleitet von Hans Raab (Unternehmer)

Siehe auch:
 O’Hara

Abkürzung